Armeense wijk (Jeruzalem)
 Armeense wijk (Nicosia)
 Nieuw Culfa of Julfa - Armeense wijk in Isfahan
 Madjiedijeh - Armeense wijk in Teheran